Luggau heißen:

 Maria Luggau, Ort in der Gemeinde Lesachtal, Kärnten
 Luggau (Gemeinde Dorfgastein), Ortsteil von Dorfgastein, Land Salzburg
 Lukov nad Dyjí, Minderstadt in Tschechien

 Wallfahrtskirche Maria Schnee (Maria Luggau), im Kärntner Lesachtal
 Luggauer Madonna, ein Gnadenbild